Пе́ев — болгарская фамилия; женская форма Пеева.

Известные носители 
 Пеев, Александр Костакиев (1886—1943) — болгарский революционный и общественный деятель.
 Пеев, Георгий (1979) — болгарский футболист.
 Пеев, Димитр (1919—1996) — болгарский писатель.
 Пеев, Пейчо (1940—2007) — болгарский шахматист; международный мастер.

Пеева 
 Пеева, Вела (1922—1944) — болгарская студентка, деятельница болгарского партизанского антифашистского движения в годы Второй мировой войны.